Hertzer ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Hertzer (1855–1934), Rotkreuz-Krankenschwester
 Else Hertzer (1884–1978), deutsche Künstlerin
 Johann Christian Hertzer (1807–1884), von 1849 bis 1873 Bürgermeister der Stadt Ilmenau

Siehe auch:
 Herzer